Thapsia bischoffii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Franz Schmidt och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. 

Thapsia bischoffii ingår i släktet Thapsia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bischoffii